1. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w 1988 roku w San Marino. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. W imprezie wzięło udział 67 uczestniczek z 13 krajów. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
  

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1988 w sporcie